Miejscowości na Ukrainie
 Wowkiwci – wieś w obwodzie sumskim, w rejonie romeńskim
 Wowkiwci – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie szepetowskim
 Wowkiwci – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie teofipolskim

 Zobacz też
 Wołkowce